Schemat pojęciowy, schemat poglądowy, schemat koncepcyjny – abstrakcyjny i ogólny opis wiedzy w kategoriach informatycznych, podstawa zgodnych realizacji narzędziowych w odmiennych środowiskach.

Geoinformatyka

ja:概念スキーマ